San Caralampio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Caralampio, Las Margaritas, Chiapas, 
 San Caralampio, Ocosingo, Chiapas, 
 San Caralampio, Pantelhó, Chiapas, 
 San Caralampio, Amatenango del Valle, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar